Griffith (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Griffith (Nova Gal·les del Sud), població d'Austràlia a l'estat de Nova Gal·les del Sud
 Observatori Griffith, instal·lació a Los Angeles, Califòrnia, EUA 
 Biografies:
 Andy Griffith (Mount Airy, Carolina del Nord - Roanoke Island, Carolina del Nord, 2012), actor, guionista i productor estatunidenc 
 Arthur Griffith, líder nacionalista irlandès
 Cliff Griffith (Nineveh, Indiana, 1916), pilot estatunidenc de curses automobilístiques 
 D. W. Griffith (La Grange, Kentucky, 1875 – Hollywood, Califòrnia, 1948)
 Edward Griffith (1790–1858), naturalista britànic 
 Florence Griffith-Joyner (Los Angeles, Califòrnia, 1959 -Misión Viejo, Califòrnia, 1998), atleta nord-americana especialista en proves de velocitat
 Frederick Griffith (1877–1941), bacteriòleg anglès que va centrar la seva atenció en l'epidemiologia i la patologia de la pneumònia bacteriana
 Hugh Griffith (Marianglas, Gal·les, 1912 - Londres, 1980), actor gal·lès
 Melanie Griffith (Nova York, 1957), actriu de cinema nord-americana
 Richard Griffith (Londres, 1872 - Hendon, Londres, 1955), jugador d'escacs, escriptor i editor anglès
 Virgil Griffith (Birmingham, 1983), programador d'aplicacions i programari americà